Boris Grigorjewicz Galerkin, matematyk rosyjski (1891-1945)
 (22611) Galerkin, planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Metoda Galerkina